Scissor steht für:
 den Scissor-Mode, einen Render-Modus, der bei Multi-GPU-Verfahren eingesetzt wird, 
 Scissor (Gladiator), einen römischen Gladiator